Okręgowe rozgrywki w piłce nożnej w województwie świętokrzyskim w sezonie 2021/2022 organizowane były przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej. Rozgrywki regionalne w województwie prowadzone były na 4 szczeblach rozgrywkowych - IV lidze, Klasie Okręgowej, Klasie A (3 grupy) oraz Klasie B (3 grupy).

Drużyny z województwa świętokrzyskiego występujące w centralnych i makroregionalnych poziomach rozgrywkowych:

 Ekstraklasa - brak
 I liga - Korona Kielce
 II liga - brak
 III liga, gr. IV - Czarni Połaniec, Wisła Sandomierz, KSZO 1929 Ostrowiec Świętokrzyski, ŁKS Łagów

Rozgrywki

IV liga 

||rowspan=15|

Klasa Okręgowa 

||rowspan=11|

Klasa A

grupa Kielce I 

||rowspan=9|

||rowspan=3|

grupa Kielce II 

||rowspan=9|

grupa Sandomierz 

||rowspan=10|

Klasa B

grupa Kielce I 

||rowspan=4|

||rowspan=3|

||rowspan=1|

grupa Kielce II 

||rowspan=7|

grupa Sandomierz 

||rowspan=7|

Bibliografia 

 90 minut
 Świętokrzyski ZPN
Sport w województwie świętokrzyskim